Spritztour ist ein Wort aus der Studentensprache des 18. Jahrhunderts. Unter spritzen wurde ursprünglich u. a. auch das Auseinanderstieben, ein fluchtartiges Auflösen einer Menschenansammlung verstanden. Von Studenten wurde dies in Verbindung mit dem französischen Wort tour scherzhaft als Bezeichnung für einen spontanen Ausflug verwendet. Heute steht es für:

 einen kurzen Ausflug mit einem Auto oder Motorrad zum Vergnügen ohne besonderes oder festgelegtes Ziel 
 den deutschen Titel der US-amerikanischen Filmkomödie Sex Drive, siehe Spritztour (Film)
 der teilweise Titel des US-amerikanischen Films Joyride – Spritztour aus dem Jahre 2001

Siehe auch: